Achille Torelli (? - 1522), second fils de Francesco Maria Torelli, devint comte de Guastalla à la mort de son frère Pietro Guido II en 1494.
 Barbara Torelli (v. 1475 - 1533), fille de Marsilio Torelli, était une poétesse italienne de la Renaissance.
 Cristoforo Torelli (? - 1460), fils aîné de Guido Torelli, fut comte de Guastalla et de Montechiarugolo.
 Cristoforo II Torelli (? - 1543), fils aîné de Marsilio Torelli, fut comte de Montechiarugolo.
 Felice Torelli (1667 - 1748), frère de Giuseppe Torelli, était un peintre italien baroque de l'école bolonaise, actif à la fin du  et dans la première moitié du .
 Francesco Torelli (? - 1518), second fils de Marsilio Torelli, fut comte de Montechiarugolo de 1504 à 1518.
 Francesco Maria Torelli (? - 1486), second fils de Pietro Guido  Torelli, fut comte de Guastalla.
 (1849-1931), mathématicien italien
 Giacomo Torelli, scénographe italien actif en France au .
 Giuseppe Torelli (1658 - 1709), frère de Felice Torelli, était un violoniste et un compositeur baroque italien du .
 , (1721-1781), mathématicien et traducteur italien, éditeur des Œuvres complètes d'Archimède.
 Guido Torelli (v. 1380 - 1449), seigneur de Guastalla et de Montechiarugolo de 1406 à 1428, puis comte de Guastalla et de Montechiarugolo de 1428 à 1449.
 Guido Galeotto Torelli (? - v. 1495), fils aîné de Pietro Guido I, fut comte de Guastalla et du vicariat de Settimo.
 Lelio Torelli (1498–1576), jurisconsulte italien, secrétaire de Cosme  de Médicis.
 Ludovica Torelli (1500 - 1569), fille d'Achille Torelli, fut comtesse de Guastalla.
 Marcantonio Torelli (? - 1462), fils aîné de Cristoforo Torelli, fut comte de Montechiarugolo de 1460 à 1462.
 Mario Torelli (1937-2020), archéologue et historien de l'art italien, spécialiste de la culture étrusque.
 Marsilio Torelli (? - 1489), second fils de Cristoforo Torelli, devint comte de Montechiarugolo à la mort de son frère Marcantonio en 1462.
 Paolo Torelli (? - 1545), fils aîné de Francesco Torelli, fut comte de Montechiarugolo de 1518 à 1545.
 Pietro Guido  Torelli (? - 1460), second fils de Guido Torelli, fut comte de Guastalla.
 Pietro Guido II Torelli (? - 1494), fils ainé de Francesco Maria Torelli, fut comte de Guastalla et de Ludovica Sanseverino.
 Pio Torelli (1578 - 1612), fils aîné de Pomponio Torelli, fut le neuvième et dernier comte de Montechiarugolo de 1608 à 1612.
 Pomponio Torelli (1539 - 1608), fils aîné de Paolo Torelli, fut comte de Montechiarugolo de 1545 à 1608.
 (1884-1915), mathématicien italien
 Salinguerra Ier Torelli, est un seigneur italien du , qui, entre 1206 et 1240, conteste la seigneurie de Ferrare aux Este et l'occupe en alternance avant de partir en exil.
 Salinguerra II Torelli, petit-fils du précédent; est un seigneur italien du , qui, en 1309, est encore brièvement seigneur de Ferrare.
 Stefano Torelli, (1712 - 1784), fils de Felice Torelli, était un peintre italien rococo, qui travailla en Allemagne et surtout en Russie.

Articles connexes 
 La famille d'artistes italiens des Torelli
 La Maison Torelli, famille aristocratique et princière d'Italie septentrionale qui gouverna la seigneurie de Guastalla et de Montechiarugolo
Le Luigi Torelli, sous-marin de la classe Marconi en service dans la Regia Marina italienne